Estrela est une ville brésilienne du centre-est de l'État du Rio Grande do Sul.

La Serra da Estrela, est une chaîne granitique du Portugal, dans la province de Beira, au centre du pays, s'étendant du Nord-Est au Sud-Ouest ; elle comprend notamment le point culminant de sa partie continentale : le Malhão da Estrela (1 991 m). On y trouve de nombreux élevages de moutons et de chèvres. Le lait des brebis sert à produire artisanalement le plus exquis fromage portugais, appelé Queijo da Serra (fromage de la chaîne, sous entendu, de la chaîne de l'Étoile).

Le chien de la Serra da Estrela est une race de chien originaire de la Serra da Estrela.

Homonymie